Lapotaire est un patronyme porté notamment par :

 Jane Lapotaire (1944-), actrice britannique ;
 Louis Jean Gabriel Lapotaire (1740-1810), homme politique français.